Инасики:
 Инасики — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки. 
 Инасики — уезд в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.